Бигаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бигаш — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Бигаш — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.